Uttervik kan syfta på:

 Stora Uttervik – en ort i Tunabergs socken i Nyköpings kommun
 Uttervik (norra delen) – en småort namnsatt av SCB i norra delen av Stora Uttervik
 Uttervik (naturreservat) – ett naturreservat i Nyköpings kommun